Jungfrun kan syfta på:

 Jungfrun (stjärnbild) – en stjärnbild på ekliptikan.
 Jungfrun (stjärntecken) – ett stjärntecken i zodiaken.
 10103 Jungfrun - en asteroid.
 Jungfrun – en rauk på Gotland, se Lickershamn.
 Jungfrun (ö) – en ö i Motalabuktens öars naturreservat i Vättern.
 Jungfrun, Sibbo – en ö i Sibbo kommun, Finland.
 Jungfrun, Nagu – en ö i kommundelen Nagu i Pargas stad, Finland.
 Jungfrun (målning) – målning av Gustav Klimt från 1913.
 Jungfrun – Jesu mor, se Jungfru Maria.

Se även
 Jungfru (olika betydelser)
 Blå Jungfrun